Konklave 1503 bezeichnet:
 Konklave September 1503, bei dem Pius III. zum Papst gewählt wurde
 Konklave Oktober 1503, bei dem Julius II. zum Papst gewählt wurde